Il nome Egidio Colonna si riferisce a diversi personaggi religiosi italiani:
 Egidio Colonna (1243-1316), religioso, teologo e filosofo, detto anche "Egidio Romano"
 Egidio Colonna (1607-1686), militare e patriarca.